Pro další ženy stejného jména viz Magdaléna z Valois (rozcestník).

Magdaléna Francouzská známá také jako Magdaléna z Valois (1. prosince 1443 Tours – 21. ledna 1495 Pamplona) byla kněžna z Viany a navarrská regentka.

Život 
Narodila se jako dcera krále Karla VII. Vítězného a jeho manželky Marie z Anjou a vyrůstala na královském dvoře během bojů stoleté války, kdy se konečné vítězství přiklánělo na stranu Francie. Jelikož české země prožívaly v té době nejtěžší fázi husitského období, vztahy mezi nimi a Francií postupně ochably. Šestnáctiletý český a uherský král a arcivévoda Ladislav Pohrobek se rozhodl toto přátelství obnovit. Vyslal na francouzský dvůr poselstvo vedené šlechticem Zdeňkem ze Šternberka, aby dohodlo sňatek. Pro mladého krále byla vybrána třináctiletá Magdaléna. Když se však princezna chystala během listopadu roku 1457 na cestu, přišla zpráva o Ladislavově smrti. Sňatek již princezně samotné mnoho nepřinesl, jelikož se moci chopila česká a uherská domácí šlechta a veškerá spolupráce s ní byla nemyslitelná. Až o půl století později dosedla na oba trůny francouzská princezna, mimochodem neteř královny Magdalény.

Magdaléna po této události zůstala na francouzském královském dvoře ještě čtyři roky. 7. března 1461 ji otec provdal za význačného příslušníka francouzské šlechty, hraběte a vianského prince Gastona z Foix, syna navarrské královny Eleonory. Roku 1470 ovdověla a o devět let později se po smrti tchyně stala regentkou za nedospělého syna Františka a po jeho nečekané smrti i za Kateřinu. Během tohoto období byla nucena hájit právo na trůn před svým švagrem Janem z Foix. Zemřela roku 1495 a byla pohřbena v katedrále v Pamploně.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 FIDLER, Jiří. České královny. 2. vyd. Fragment, Havlíčkův Brod 2004, s. 59–60.

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Dynastie z Foix-Grailly
Francouzské princezny
Kněžny z Viany
Hraběnky z Foix
Navarrské regentky
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1443
Narození 1. prosince
Narození v Tours
Úmrtí v roce 1495
Úmrtí 21. ledna
Úmrtí v Pamploně
Pohřbení v katedrále v Pamploně
Ženy